Новак Джокович защитил свой титул в качестве первого сеянного.

Общая информация 
Впервые с 2007 года действующий чемпион смог подтвердить свой титул.

Впервые с 2009 года финальный матч играется из пяти сетов. Продолжительность финальной игры (5 ч 53 мин) стала рекордной для подобных матчей в истории тенниса; предыдущий рекорд принадлежал финалу US Open-1988, где Иван Лендл и Матс Виландер выявляли сильнейшего на 59 минут меньше.

Только на австралийском турнире Большого шлема Новак Джокович побеждает более одного раза.

Посев 

  Новак Джокович (Титул)
  Рафаэль Надаль(Финал)
  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертый круг)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Марди Фиш (Второй круг)
  Янко Типсаревич (Третий круг)
  Николас Альмагро (Четвертый круг)
  Хуан Мартин дель Потро (Четвертьфинал)  Жиль Симон (Второй круг)
  Александр Долгополов (Третий круг)
  Гаэль Монфис (Третий круг)
  Энди Роддик (Второй круг, отказ)
  Джон Изнер (Третий круг)
  Ришар Гаске (Четвертый круг)
  Фелисиано Лопес (Четвертый круг)
  Виктор Троицки (Второй круг)
  Флориан Майер (снялся с турнира)
  Станислас Вавринка (Третий круг)
  Фернандо Вердаско (Первый круг)
  Милош Раонич (Третий круг)
  Кэй Нисикори (Четвертьфинал)  Хуан Монако (Первый круг)
  Марсель Гранольерс (Второй круг)
  Хуан Игнасио Чела (Третий круг)
  Иван Любичич (Первый круг)
  Радек Штепанек (Первый круг)
  Кевин Андерсон (Третий круг)
  Юрген Мельцер (Первый круг)
  Алекс Богомолов-мл. (Второй круг)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Грег Джонс (Первый круг)
  Джеймс Дакворт (Второй круг)
  Маринко Матошевич (Первый круг)
  Бенджамин Митчелл (Первый круг)
  Ллейтон Хьюитт (Четвёртый круг)

<ol start="6">
 Джесси Левайн ''(Первый круг)
 Кенни де Схеппер ''(Первый круг)
 Тацума Ито ''(Второй круг)
 Беньямин Беккер ''(PR, Первый круг)
 Томми Хаас (PR, Второй круг)

 Победители квалификационного отбора 

  Джеймс Уорд (Первый круг)
  Петер Гоёвчик (Первый круг)
  Бьорн Фау (Первый круг)
  Фредерик Нильсен (Первый круг)
  Роберто Баутиста-Агут (Первый круг)
  Маттео Виола (Первый круг)
  Андрей Голубев (Второй круг)
  Йессе Хута Галунг (Первый круг)
  Александр Кудрявцев (Первый круг)

<ol start="10">
 Лукаш Лацко ''(Третий круг)
 Денис Кудла ''(Первый круг)
 Алекс Кузнецов ''(Первый круг)
 Данай Удомчоке ''(Первый круг)
 Илья Марченко ''(Первый круг)
 Флоран Серра ''(Второй круг)
 Юрген Цопп ''(Первый круг)
 Рик де Вуст (LL, Первый круг)

 Отказы от участия в турнире 

  Робин Сёдерлинг
  Марин Чилич
  Томми Робредо
  Джеймс Блейк
  Сомдев Девварман

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Ксавье Малисс (Первый круг)  Иван Додиг (Первый круг)  Стив Дарси (Первый круг)  Яркко Ниеминен (Первый круг)  Пере Риба (Второй круг)''

<li>  Андреас Бек (Второй круг)
<li>  Андрей Голубев (Второй круг)
<li>  Энди Роддик (Второй круг)
<li>  Михаил Кукушкин (Четвёртый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые